Siesta (castelhano para sesta) pode referir-se a:

Localidades
 
Siesta Key
Siesta Shores

Outros
La siesta
Zero no Tsukaima

Desambiguações de topônimos